Jerneja „Nejka” Repinc Zupančič (ur. 27 października 2002) – słoweńska skoczkini narciarska reprezentująca klub NSK Tržič FMG. Medalistka mistrzostw świata juniorów. Zwyciężczyni klasyfikacji generalnej FIS Cup w sezonie 2020/2021.

Przebieg kariery 
Jej debiut na arenie międzynarodowej miał miejsce 9 stycznia 2016 roku w Kranju w zawodach rozgrywanych w ramach Alpen Cup, w których zajęła dziesiąte miejsce.  18 lutego 2018 roku po raz pierwszy stanęła na podium zawodów tego cyklu, które odbywały się w niemieckim Baiersbronn zajmując drugie miejsce. W dniach 7–8 lipca 2018 zadebiutowała w FIS Cupie, biorąc udział w inaugurujących sezon konkursach w Villach, gdzie zajmowała kolejno 26. i 37. miejsce. 9 sierpnia 2018 roku w Pöhli wygrała swoje pierwsze zawody Alpen Cup. 19 stycznia 2019 roku zadebiutowała w Pucharze Kontynentalnym startując w Planicy, gdzie sklasyfikowana została na trzydziestym drugim miejscu. Dzień później była dziewiętnasta. Pod koniec stycznia 2019 roku wystartowała w mistrzostwach świata juniorów rozgrywanych w Lahti. Indywidualnie zajęła dwudzieste trzecie miejsce, a drużynowo piąte.

8 lutego 2020 roku po raz pierwszy zajęła miejsce na podium zawodów Pucharu Kontynentalnego, podczas konkursu w Brotterode zajmując 3. miejsce. Podczas kolejnego juniorskiego czempionatu mającego miejsce w marcu 2020 roku w niemieckim Oberwiesenthal zdobyła srebrny medal w drużynie. Indywidualnie była dziewiętnasta. 20 stycznia 2021 roku stanęła na podium zawodów FIS Cup, zajmując trzecie miejsce w Szczyrku. Dwa dni później zadebiutowała w Pucharze Świata. W zawodach w Ljubnie uplasowała się na 36. miejscu.

Mistrzostwa świata juniorów

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Turniej Sylwestrowy

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Zwycięstwa w konkursach indywidualnych Pucharu Kontynentalnego chronologicznie

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych Pucharu Kontynentalnego chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Zwycięstwa w konkursach indywidualnych FIS Cup chronologicznie

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych FIS Cup chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup

Alpen Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Słoweńskie skoczkinie narciarskie
Urodzeni w 2002